Schöner Leben steht für:

 Schöner Leben (Partei), deutsche Kleinstpartei
 Schöner Leben (Film), deutscher Film von Markus Herling (2006)
 Schöner Leben (Fernsehsendung), Magazin des ORF 
 Avenzio – schöner Leben!, Mittagsmagazin von ProSieben (2003–2007)